Parabellum steht für:

 Warenzeichen und Drahtwort der Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG (DWM), siehe Metallpatronen AG
 Parabellumpistole, deutsche Pistole mit Kniegelenkverschluss von Georg Luger
 Parabellumpistole (Schweiz), Schweizer Pistole mit Kniegelenkverschluss von Georg Luger
 Parabellum MG 14, leichtes Maschinengewehr der Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG
 7,65 mm Parabellum, Pistolenmunition, siehe 7,65 × 21 mm Luger
 9 mm Parabellum, Pistolenmunition, siehe 9 × 19 mm

 John Wick: Kapitel 3 (Originaltitel: John Wick: Chapter 3 – Parabellum), US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2019

Personen:
 Pseudonym von Karl Radek (1885–1939)

Siehe auch: 
 Si vis pacem para bellum